

Geografia 
Germania
 Schutz – comune della Renania-Palatinato

Persone 
 Alfred Schütz – sociologo austriaco
 Bernard Schutz – fisico statunitense
 Christian Gottfried Schütz – filologo tedesco
 Dana Schutz – artista statunitense
 David Schütz – scrittore israeliano
 Edy Schütz – ciclista lussemburghese
 Felix Schütz – hockeista su ghiaccio tedesco
 Heinrich Schütz – compositore e organista tedesco
 Ignaz Schütz – matematico e fisico tedesco
 J. C. Schütz – cantante e musicista svedese
 Klaus Schütz – politico tedesco
 Maurice Schutz – attore francese
 Peter Schutz – presidente e amministratore delegato statunitense
 Roger Schutz – monaco cristiano svizzero
 Tales Schütz – calciatore brasiliano
 William Schutz – psicologo statunitense
 Wilhelm von Schütz – autore tedesco

Pagine correlate 
 Schütze